Plaza Circular puede hacer referencia a:
 Plaza Circular, plaza de Bilbao.
 Plaza Circular, actual Plaza de la Inmaculada, plaza de León.
 Plaza Circular, plaza de Madrid.
 Plaza Circular, plaza de Murcia.
 Plaza Circular, plaza de Valladolid.